Ел Енекен има више значења:

 Ел Енекен (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Енекен (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енекен (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику